Yinzhou Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yinzhou Qu (härad i Kina, Zhejiang), 
 Yinzhou Qu (härad i Kina, Liaoning), Tieling Shi, 

Robotskapade Kinaförgreningar